Здесь приводится список премьер-министров Канады.

См. также 
 Список генерал-губернаторов Канады

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт премьер-министра Канады
 Официальный сайт Правительства Канады

Канада
Премьер-министры